Акции протеста в Белоруссии продолжаются с мая 2020. Протестные настроения среди населения были вызваны политикой Лукашенко, арестами оппозиционных лидеров, отказом в регистрации наиболее популярных оппозиционных политиков, а также обвинениями в фальсификации выборов. Европейский союз, а также ряд других стран ввели санкции против лиц, причастных к «насилию в отношении белорусского народа». Как заявляет Светлана Тихановская, за время протестов убиты 8 человек. В данном списке представлены их имена, история их гибели. В этот список могут быть включены не все погибшие, поскольку из-за отсутствия уголовных дел сложно понять, умер ли человек во время акций протеста или же по иным причинам. При этом власти и руководство МВД Республики Беларусь отрицают, что люди погибли от рук сотрудников правоохранительных органов. Эти люди теперь считаются жертвами протестов.

Список

Александр Тарайковский 

Александр Тарайковский () стал первым погибший протестующим, чья смерть была официально подтверждена. Во время акции протеста 10 августа 2020 года Александр Тарайковский был убит. По данным Министерство внутренних дел Белоруссии Тарайковский погиб в результате взрыва взрывного устройства, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. Однако, как утверждают свидетели, Тарайсковский был убит сотрудниками правоохранительных органов. Это также подтверждает опубликованное видео его смерти на котором видно, что в руках Александра не было никакого взрывного устройства. После его смерти около места гибели люди начали приносить цветы, писать на асфальте «Не забудем». Впоследствии сотрудники коммунальных служб «уничтожали» стихийный мемориал. 15 августа в 12 часов у станции метро «Пушкинская» была объявлена минута молчания в память о Тарайковском. Тысячи людей, включая значимых персон, пришли к месту его гибели. В этот же день Александр был похоронен на Западном кладбище. С Тарайковским пришло проститься около 800 человек.

Александр Вихор 

 () был задержан 9 августа в Гомеле, когда он ехал к своей девушке. 12 августа стало известно что Александр умер. По предварительной информации, он скончался из-за многочасового ожидания в фургоне задержанных силовиков в жаркую погоду. Он был в фургоне, потому что городские центры временного содержания были переполнены. Момент задержания Александра попал в объектив камеры фотографа TUT.BY Сергея Комкова. 16 августа 2020 года состоялись похороны Александра Вихора. Он был похоронен в поселке Костюковка.

Александр Будницкий
Александр Будницкий ()
1 сентября стало известно о том, что 53-летний работник Минского завода шестерён Александр Будницкий, пропавший без вести 11 августа, был найден мёртвым (предположительно в парке возле универмага «Рига»), где проходили столкновения протестующих со внутренними войсками и ОМОНом, — по предварительной версии, от сердечного приступа.

Никита Кривцов 
Никита Кривцов ()
22 августа в Минске был найден повешенным , один из пропавших по дороге на работу 12 августа. Ранее он участвовал в мирной акции протеста в Молодечно. По официальной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, хотя некоторые из близких не поверили в эту версию: на снимке видно, что он стоит на земле.

Артём Паруков 
Артём Паруков () погиб 16 августа в 3:20 ночи. Как утверждает пресс-секретарь МВД, Паруков «был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни». По версии следствия, Парукова сбила машина. Однако в тот момент там не было никаких акций, и почему МВД записало его в участники протеста непонятно. Родственники погибшего заявили, что не верят в версию о смерти Артема, которую сообщили силовики.
Артем ни в чем не участвовал, он просто ушел домой. Но по какой-то причине, мы не понимаем почему, ему пришлось бежать с той стороны улицы, где находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом — почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать.

Геннадий Шутов 
 () скончался 19 августа в военном госпитале в Минске. Геннадий Шутов — один из людей, по которым силовики открыли огонь на поражение в Бресте 11 августа. Ему выстрелили в голову. Однако по официальной версии он с металлическими трубами в руках напали на милиционеров и попытались отобрать у них оружие. 24 августа Геннадий похоронили в Жабинке. Провести в последний путь его пришло около 100 человек. В феврале 2021 года в суде над двумя протестующими выяснилось, что 11 августа 2020 года на  в Бресте в затылок Шутову выстрелил военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения, капитан Роман Гаврилов, который был в гражданском и имел при себе пистолет Макарова.

Константин Шишмаков 
Константин Шишмаков () был найден мёртвым 18 августа. Его нашли в километре от города Мосты у реки Неман в лесу. Он пропал 15 августа во время того, как ехал на работу. Известно, что мужчина был в участковой избирательной комиссии. Он и еще один член избирательной комиссии отказались подписывать итоговый протокол. Официальная причина смерти — самоубийство. Похороны прошли 20 августа в Волковыске. Около 150 человек пришли проводить в последний путь Константина Шишмакова.

Денис Кузнецов 
Денис Кузнецов () 29 сентября попал из изолятора на Окрестина в больницу скорой помощи с множеством травм: переломы костей черепа, открытая черепно-мозговая травма средней степени, переломы ребер, ушиб легкого, оскольчатые переломы правой подвздошной кости. Работники ЦИПа сообщили медикам, что в 14:00 29 сентября Денис упал со второго яруса нар. Однако Кузнецов успел сказать медикам, что его избили милиционеры.

Роман Бондаренко 

Роман Бондаренко был избит 11 ноября 2020 года во дворе своего дома людьми в масках, которые снимали с заборов бело-красно-белые ленточки. На следующий день он скончался в больнице, куда был доставлен из  с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами и ушибами.

Витольд Ашурок 

Витольд Ашурок был приговорён к 5 годам лишения свободы и 21 мая 2021 года скончался в возрасте 50 лет в шкловской исправительной колонии №17.

Дмитрий Стаховский 
18-летний Дмитрий Стаховский был фигурантом уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9–11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК). После допроса 25 мая 2021 года он покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания в Минске. В социальных сетьях он прокомментировал этот поступок следующим образом: "Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе". Виновным в своей смерти он призвал считать Следственный комитет.

Андрей Зельцер

Реакция 
17 сентября 2020 года Европейский парламент в резолюции, одобренной абсолютным большинством депутатов, призвал к «независимому и эффективному расследованию» связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артёма Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

20 ноября 2020 года в Киеве напротив белорусского посольства был установлен памятник жертвам власти Лукашенко.

26 ноября 2020 года Европейский парламент в своей резолюции, принятой абсолютным большинством депутатов, призвал к «быстрому, тщательному, беспристрастному и независимому расследованию» убийств во время протестов в Белоруссии, в том числе Романа Бондаренко, Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артёма Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Примечания 

 
Списки умерших
Права человека в Белоруссии
Нарушение прав человека правоохранительными органами